Casa Circondariale ima više značenja:
 Casa Circondariale, Ascoli Piceno
 Casa Circondariale, Brescia
 Casa Circondariale, Cuneo